Dans la mythologie grecque, Callisto, une nymphe aimée de Zeus et mère d'Arcas.
 En astronomie :
 Callisto, un des satellites naturels de Jupiter,
 (204) Callisto, un astéroïde.
 Calisto est un papillon du genre Satyrinae.
 La Calisto est un opéra composé par Francesco Cavalli (1651).
 Callisto, un personnage du comic X-Men.
 Callisto, un groupe de post-metal finlandais.
 Apina callisto est une espèce de lépidoptère de la famille des Noctuidae .
 Callisto fusée réutilisable expérimentale franco-japano-allemande.
 Callisto 5, nom d'écran de Melanie Weisner.
 Callisto, une cryptomonnaie créée par l'Ethereum Commonwealth.

Nicole Callisto (1987-), coureuse cycliste australienne